Карлос Флорес има више значења:

 Карлос Флорес (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Карлос Флорес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику